Olchowo ist ein polnischer, russischer und weißrussischer Ortsname:
Polen:
 Olchowo (Kętrzyn), Ort in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Erlenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Olchowo (Nowogard), Ort in der Gmina Nowogard, Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Wolchow, Kreis Naugard, Pommern
 Olchowo (Zagórów), Ort in der Gmina Zagórów, Powiat Słupecki, Woiwodschaft Großpolen, 1804 bis 1891 und 1939 bis 1945: Sophiental

Russland:
 Olchowo (Weliki Nowgorod), Ort im Stadtkreis Weliki Nowgorod, Oblast Nowgorod

Weißrussland:
 Olchowo (Grodno), Ort im Rajon Waukawysk, Oblast Grodno

Siehe auch:
 Olchowa